Amerikai Egyesült Államok
 Waller (Pennsylvania)
 Waller (Texas)
 Waller (Washington)
 Waller megye, Texas